Deelstra ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Deelstra (* 1985), niederländische Langstreckenläuferin
 Atje Keulen-Deelstra (1938–2013), niederländische Eisschnellläuferin